Trnovec je ime več naselij:

 Trnovec, občina Kočevje
 Trnovec, občina Medvode
 Trnovec, občina Metlika
 Trnovec, občina Rečica
 Trnovec, občina Sevnica
 Trnovec, občina Videm
 Trnovec pri Dramljah, občina Šentjur pri Celju
 Trnovec pri Slovenski Bistrici, občina Slovenska Bistrica
 Trnovec Desinićki (Hrvaška)
 Trnovec, Trnovec Bartolovečki (Hrvaška)
 Trnovec, Nedelišće (Hrvaška)